Tagalog može označavati:
Tagalog jezik ili tagaloški jezik na Filipinima.
Tagali, filipinski narod s Filipina.